Идрица — топоним в Псковской области России:

 Идрица — посёлок городского типа в Себежском районе
 Идрица — муниципальное образование в статусе городское поселение в Себежском районе
 Идрица — река в Себежском районе, приток реки Великая